Артік — назва населених пунктів та залізничних станцій.

 Артік — місто у Вірменії, в Ширакській області, в Ширакській улоговині.
 Артік — залізнична станція Південно-Кавказької залізниці.

Див. також 
 Artik & Asti
 Artik